Jumbo (Cencosud), rede de hipermercados do Chile e da Argentina pertencente à empresa chilena Cencosud
 Jumbo (Portugal), rede de hipermercados portugueses pertencente à empresa francesa Auchan
 Extra (rede varejista), rede de hipermercados brasileira que já se chamou Jumbo